Pingtan (kinesiska: 平滩, 平滩镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 74 kilometer nordväst om det centrala stadsdistriktet Yuzhong. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Pingtan är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Lüfeng,  km öster om Pingtan. Trakten runt Pingtan består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Chongqing

WP:Projekt Kina